La route départementale 58, ou RD 58, ou D 58, située :
 dans le département du Finistère, relie Roscoff à Saint-Martin-des-Champs ;
 dans le département des Yvelines, relie Plaisir à Chevreuse.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes des Yvelines

058